Satis steht für:
 Satis, eine ägyptische Gottheit
 Satis (Diwejewo), Siedlung im Rajon Diwejewo der Oblast Nischni Nowgorod (Russland)
 Satis (Perwomaisk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Perwomaisk der Oblast Nischni Nowgorod (Russland)
 Satis (Fluss), Nebenfluss der Mokscha in Russland
 Renault Vel Satis, Fahrzeug

 SATIS - Projekt für humane Ausbildung des Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

SATIS ist de Abkürzung für:
 Software und Allerlei Tipps & Tricks zur Informationsverarbeitung für Sehbehinderte, eine Sammlung von PC-Tipps für Sehbehinderte und Blinde

siehe auch
Sati (Begriffsklärung)

SATIS